Yura puede hacer referencia a:Población 

Yura (Wakayama), una población en Japón.
Yura (cantante indonesia), cantante pop indonesia.
Yura (cantante surcoreana), cantante y actriz surcoreana.
El distrito de Yura, en el Perú.
Yura Hinata, una seiyū.
La Península de Yura, en la costa occidental de la Región de Shikoku, Japón.
El río Yura, en Japón.
El río Yura, en Perú.
El Yura, crucero ligero japonés.
Yura Asaf o Yuz Asaf, figura religiosa de varias religiones.